Marennes (Charente-Maritime)
 Marennes (Rhône)